Ю́рий Влади́мирович Заха́ров (; 24 марта 1937, Ростов-на-Дону, СССР) —
советский футболист и тренер, двукратный обладатель Кубка СССР (1961,1962), мастер спорта СССР (1961), Заслуженный тренер УССР (1978).

Биография

Карьера игрока 
Родился в городе Ростове-на-Дону, в многодетной семье, где был младшим, шестым ребёнком. Учился в 37 школе, в одном классе с Виктором Понедельником, так же ставшим известным футболистом. Футболом начал заниматься с семи лет, у тренера Ивана Ефимовича Гребенюка. Занимался и другими видами спорта — волейболом, баскетболом, с десятого класса играл центральным нападающим в сборной города по хоккею. Отдал предпочтение футболу, играл за юношескую команду «Буревестник», а после окончания школы стал выступать за местную команду «Торпедо», игравшую в классе «Б» и провёл здесь четыре сезона.

В 1958 году тренировавший «Шахтёр» Сталино Абрам Дангулов пригласил Захарова в свою команду. Дебютировал 26 апреля в матче «Шахтёр» — «Динамо» (Тбилиси). В первом сезоне чаще выходил на замену, но уже со следующего был полноценным игроком основы, по итогам чемпионата забив шесть мячей и вместе с Иваном Федосеевым стал лучшим бомбардиром своей команды.

В 1960 году был призван в армию и направлен в ростовский СКА. Но из-за рецидива старой травмы практически не играл, по окончании сезона был демобилизован и возвратился в Донецк. Последующие два сезона стали самыми успешными в карьере Захарова. Вместе с командой дважды, в 1961 и 1962 годах побеждал в розыгрыше Кубка СССР, сыграв в двух победных турнирах 10 матчей и забив 9 голов.

В сезоне 1963 года из-за обострившейся травмы мениска практически не играл, вследствие чего, со следующего сезона, по рекомендации старшего тренера Олега Ошенкова, перешёл в донецкий «Локомотив», а позже играл в сумском «Спартаке». Но травма так и не позволила играть в полную силу, и в 28 летнем возрасте Захаров вынужден был завершить игровую карьеру.

Карьера тренера 
Тренерскую карьеру начинал на должности помощника старшего тренера в краматорском «Авангарде». Оттуда перешёл на работу в группу подготовки при донецком «Шахтёре», после чего Олег Ошенков пригласил его в тренерский штаб донецкой команды, где тот отвечал за подготовку дублирующего состава. С молодёжной командой в 1967 и 1969 годах Захаров побеждал в первенствах страны среди дублёров, а в 1968 году стал серебряным призёром.

Летом 1970 года в Югославии состоялся чемпионат Европы среди студентов, где впервые принимала участие и советская сборная. Право представлять страну в этом турнире было предоставлено молодым футболистам из Донецкой области, а возглавил коллектив Юрий Захаров. Команда победила в финале со счётом 2:1 сборную Испании.

Сезон 1971 года для «Шахтёра» складывался крайне неудачно, команда теряла важные очки и всё ниже опускалась в турнирной таблице. В начале июня возглавлявший горняков Артём Фальян подал в отставку. В следующих двух матчах, выигранных донецкой командой у «Кайрата» 2:1 и «Зенита» 4:1, обязанности старшего тренера исполнял Юрий Захаров. Но вскоре команде был представлен новый тренер — Николай Морозов, после чего Захаров покинул команду и уже в августе возглавил ждановский «Металлург». После первого круга сезона 1972 года команда занимала первое место среди 24 коллективов украинской зоны второй лиги и вскоре распоряжением Федерации футбола УССР Захаров был назначен старшим тренером перволигового «Металлурга» Запорожье. Сезон 1974 года Захаров начал в должности старшего тренера донецкого «Шахтёра», но ожидаемого прогресса в игре и турнирном положении команды добиться не получилось, и в августе сдал свой пост Владимиру Салькову.

В следующем сезоне Захаров возглавил ворошиловградскую «Зарю», которую вывел в финал Кубка СССР, где команда уступила ереванскому «Арарату». Но в чемпионате коллектив играл не так успешно, занимая место в середине турнирной таблицы, что дало повод руководителям области отправить тренера в отставку. Через два года Захаров снова принял ворошиловоградский клуб, переживавший к тому времени не лучшие времена. Команду покинули ведущие игроки, и тренер был вынужден вводить в состав молодых футболистов. Именно Захаров стал выпускать в основном составе 16 летнего Александра Заварова, впоследствии ставшего ведущим игроком сборной СССР. Наставник пытался найти оптимальный состав, но молодой команде не хватало опыта и времени чтобы сыграться. «Заря» показывала нестабильную игру и как результат, не смогла удержаться в высшем дивизионе.

В дальнейшем Захаров возглавлял запорожский «Металлург» и «Кремень», работал с российской командой АПК (Азов), воспитывал юных футболистов в СДЮШОР и УОР (училище олимпийского резерва) Донецка. Одиннадцать лет тренировал любительскую команду «Уголёк», представлявшую донецкую шахту «Трудовская».

Образование 
Окончил Ростовский государственный педагогический институт.

Семья 
Супруга Раиса Афанасьевна работала в молочной промышленности.

Достижения

Как игрока 
 Обладатель Кубка СССР: (1961), (1962)

Как тренера 
 Финалист Кубка СССР: (1975)
 Чемпион Европы среди студентов: (1970)
 Победитель первенства СССР среди дублёров: (1967), (1969)

Награды 
Награждён орденом «За заслуги» III степени (1.12.2011).

Литература 
 А. А. Бабешко, М. Ю. Левицкий «Донецкий футбол. XX век» — Донецк: «Сталкер», 1998. — С. 464 — ISBN 966-596-142-X
 А. А. Бабешко «Все матчи Шахтёра 1956—1965» — Донецк: «Лебедь», 1997. — С. 103. — ISBN 966-508-153-7

Примечания 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Шахтёр» Донецк
Игроки ФК «Ростов»
Игроки ФК СКА Ростов-на-Дону
Игроки ФК «Локомотив» Донецк
Игроки ФК «Фрунзенец-Лига-99»
Футбольные тренеры СССР
Тренеры ФК «Шахтёр» Донецк
Тренеры ФК «Заря» Луганск
Тренеры ФК «Металлург» Запорожье
Тренеры ФК «Мариуполь»
Тренеры ФК «Кремень»
Тренеры ФК АПК
Мастера спорта СССР
Кавалеры украинского ордена «За заслуги» 3 степени